Reis da Ibéria
 Farasmanes I, o Grande 
 Farasmanes II, o Valente
 
  
 
 

 Outros 
 Farasmanes Mandacúnio — nobre armênio do 
 Farasmanes (mestre dos soldados) — oficial laze do 
 Farasmanes (eunuco) — oficial bizantino do 

Desambiguações de antropônimos